Franz Unterberger kan syfta på:

* Franz Unterberger (1870–1954), österrikisk politiker
 Franz Unterberger (1882–1945), tysk gynekolog
 Franz Richard Unterberger (1837–1902), österrikisk målare
 Franz Sebald Unterberger (1707–1776), österrikisk målare